Не путать с Звёздные войны: Войны клонов (мультсериал, 2008) и Звёздные войны: Войны клонов (мультфильм)
Звёздные войны. Войны клонов () — американский мультипликационный сериал, действие которого происходит во вселенной «Звёздных войн», между событиями второго и третьего киноэпизодов. Сделан по заказу Cartoon Network Studios Геннди Тартаковским и впервые показан в 2003—2005 годах, получил три премии «Эмми» в 2004 году. В сериале описываются войны клонов между Республикой и Конфедерацией независимых систем, возглавляемой графом Дуку.

Было снято по десять трёхминутных серий первого и второго сезона, а также пять 12-15 минутных серий третьего сезона

Впоследствии была выпущена DVD-версия: первый и второй сезоны были объединены в качестве Star Wars Clone Wars: Volume I, вышедшего 22 марта 2005 года, а третий сезон вышел на DVD 6 декабря 2005 года как Star Wars Clone Wars: Volume II.
После покупки Lucasfilm Disney сериал объявлен не каноном.

Сюжет

Первый-второй сезоны // 1-20 серии // Volume I 
Действие сериала начинается через три месяца после событий Атаки клонов.

Несмотря на протесты Оби-Вана Кеноби и Йоды, Палпатин назначает Энакина Скайуокера командиром космического флота армии генерала Кеноби. Тем временем граф Дуку организует на планете Раттатак смотр охотников за головами, натравив их друг на друга. Асажж Вентресс, обладающая знанием силы и навыками боя на световых мечах, убивает их всех. Она самонадеянно представляется графу Дуку как ситх и дерзит ему, вызывая на бой, но тот с лёгкостью одолевает её.

Асажж становится ученицей графа и отправляется на задание убить Энакина, с ним она впервые встречается в космической битве. Бой затягивается, и когда вражеский звездолёт отступает, вопреки приказу генерала Оби-Вана Кеноби Энакин начинает преследование. Асажж заманивает Энакина на планету Явин IV, здесь состоится их бой на световых мечах. Скайуокер одерживает победу, но благодаря своему страху и гневу — тёмной стороне силы.

За пределами основной сюжетной линии проходят сражение на Дантуине с участием мастера Мейса Винду, Кит Фисто сражается на Даке, поддерживая оборону мон-каламари от акта агрессии кворренов, а джедаи на планете Хайпори подвергаются нападению со стороны генерала Гривуса.

Третий сезон // 21-25 серии // Volume II 
Действие третьего сезона переносится ко времени незадолго до Мести ситхов.

Энакин Скайуокер становится рыцарем-джедаем и отправляется с Оби-Ваном на задание в системы Внешнего кольца, а тем временем Конфедерация Независимых Систем организует нападение на Корусант, в ходе которого генерал Гривус захватывает канцлера. Мейс Винду гонится за андроидом и повреждает его грудную клетку при помощи Силы. Энакин и Оби-Ван с дроидами R2-D2 и R4-P17 собираются вызволить канцлера из плена (с этого начинается третий эпизод «Месть ситхов»).

Награды сериала 
В 2005 году мультсериал получил 2 премии Эмми:
 Частично, премии получила «часть вторая» (Volume II) в номинациях
 «Лучшая мультипликационная программа»
 «Лучший дизайнер второго плана» (получил Джастин Томпсон).

Примечания

Ссылки 
 
 

Мультсериалы США, запущенные в 2003 году
Мультсериалы США, завершённые в 2005 году
Мультсериалы канала Cartoon Network
Научно-фантастические телесериалы США
Мультсериалы на английском языке
Мультипликация о «Звёздных войнах»
Телесериалы, снятые по мотивам фильмов
Мультсериалы о космических путешествиях
Мультсериалы, снятые по мотивам фильмов
Фильмы, спродюсированные Джорджем Лукасом